Keuschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Keuschnig (geboren 1940), österreichischer Dirigent und Gründer von Orchestern
 Rainer Keuschnig (geboren 1944), österreichischer Pianist

Siehe auch:
 Keuschnigg